Ума́ру Бангура́ (; 7 октября 1987, Фритаун) — футболист из Сьерра-Леоне, защитник клуба «Ксамакс» и сборной Сьерра-Леоне.

Карьера

Клубная 
Умару Бангура родился и вырос в Сьерра-Леоне. В 2005 его пригласили в английский «Уотфорд». В 2006 перешёл в норвежский «Хёнефосс». В 2010 перешёл в другой норвежский клуб «Хёугесунн» с которым взял бронзу чемпионата 2013. Летом 2013 им активно интересовался английский «Кристал Пэлас», но клуб не отпустил его.

В декабре 2013 года по истечении контракта подписал контракт с минским «Динамо» За 2,5 сезона за столичную команду сыграл 84 матча во всех турнирах, голов не забил. Сыграл 8 матчей на групповом этапе Лиги Европы (2 — в сезоне 2014/15, 6 — в 2015/16). Дважды попадал в символическую сборную А чемпионата Беларуси (2014, 2015).

4 августа 2016 года перешёл по свободному трансферу в швейцарский «Цюрих», подписав контракт до июня 2019 года.

8 января 2021 года перешёл по свободному трансферу в «Ксамакс», подписав контракт до конца сезона с опцией продления ещё на один сезон.

В сборной 
Регулярно привлекается в национальную сборную Сьерра-Леоне с 2006 года.

Был включён в состав сборной на Кубок африканских наций 2021.

Достижения 
 «Хёугесунн»
 Бронзовый призёр Чемпионата Норвегии: 2013

 «Динамо» (Минск)
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 2014, 2015

 «Цюрих»
 Победитель Челлендж-лиги: 2016/17
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК Динамо Минск
 Профиль на сайте pressball.by
 
 
 

Футболисты Сьерра-Леоне
Игроки сборной Сьерра-Леоне по футболу
Игроки ФК «Майти Блэкпул»
Игроки ФК «Хёнефосс»
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Ксамакс»